Бискупка:

 Бискупка — деревня в составе Мощаницкого сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии.
 Бискупка — до 7 июня 1946 года название села Горбановка Винницкого района Винницкой области Украины.